Cat 1 bzw. Cat #1 bezeichnet:
 Cat-1-Kabel, siehe Twisted-Pair-Kabel#Kategorie 1;
 das Album Cat #1 von Criss, siehe Cat 1 (Album).

CAT I bezeichnet:
 einen Anflug mit Instrumentenlandesystem der Kategorie 1;
 eine Messkategorie.

Abkürzung